Rákóczi-tölgy (Becsvölgye)
Rákóczi-tölgy (Mikepércs)
Rákóczi-tölgy (Bánluzsány)